

Patronyme 
 Gérard Bitton, réalisateur et scénariste français.
 Jacky Bitton, musicien français d'origine juive.
 Jean-Luc Bitton, écrivain et journaliste français.
 Michèle Bitton, sociologue française contemporaine.
 Simone Bitton, réalisatrice de films documentaires.
 Anna Cabana, née Anna Bitton, journaliste et écrivain française.
 Raafat Al-Haggan ou Jacques Bitton, espion égyptien.

Toponyme 
 Bitton, un village et paroisse civile dans le South Gloucestershire, en Angleterre.

Voir aussi 
 Biton

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade